

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Maciejowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Maciejowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice
 Maciejowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec
 Maciejowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Maciejowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn
 Maciejowice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Maciejowice – część wsi Zabrzeg w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice
 Maciejowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno

Inne 
 Maciejowice – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim
 Maciejowice – dawna gromada w powiecie garwolińskim

 Maciejowice – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954 w powiecie grodkowskim
 Maciejowice – dawna gromada w powiecie grodkowskim
 Maciejowice - nieistniejący już przystanek osobowy w Maciejowicach

Zobacz też 
 Maciejowiec, Maciejówka, Maciejów